Улица Тёплый Стан — главная улица в районе Тёплый Стан города Москвы.

Проходит с востока на запад, начинается у Профсоюзной улицы (станция метро «Тёплый Стан»), идёт вдоль Тропарёвского лесопарка и заканчивается у улицы Академика Варги, которая образует замкнутый контур. Одной из особенностей улицы является отсутствие пересечений ее другими улицами, все перекрёстки Т-образные. Начало и конец являются её примыканиями, а к ней, в свою очередь, примыкают: с нечётной стороны — улица Генерала Тюленева (примерно в середине), а с чётной — улица Академика Виноградова (в самом конце). На всем протяжении улица Тёплый Стан является главной дорогой, а все «внутренние» светофоры находятся на пешеходных переходах. Исключения являются три места: место примыкания с двух сторон внутренних проездов от строительного колледжа и микрорайона напротив, оборудованное светофором, но формально не являющееся перекрёстком, а также выезд с платной парковки № 4060, находящейся на дублёре Профсоюзной улицы; светофор на этом участке регулирует движение автомобилей и пешеходов на переходе дублёра, и никак не затрагивает улицу Тёплый Стан.

На улице расположены: отделение колледжа градостроительства и сервиса № 38, детская поликлиника, школы, несколько детских садов, детская библиотека, ветеринарная клиника, магазины «Пятёрочка» (бывш. «Копейка»), «Магнит» формата «магазин у дома», Церковь Великомученицы Анастасии Узорешительницы в Тёплом Стане. На пересечении улицы Тёплый Стан и улицы Академика Виноградова весной 2022 был поставлен памятник дивизиям 2-й, 3-й, 4-й и 5-й стрелковых дивизий народного ополчения города Москвы. Официальное открытие состоялось 5 мая 2022 года.

Примечательные здания и сооружения 
 № 9, корп. 2 — жилой дом. Здесь в 2000—2008 годах жил философ В. С. Швырёв.

Транспорт 
На пересечении улицы Тёплый Стан, Профсоюзной улицы и Новоясеневского проспекта находится станция метро «Тёплый Стан». Кроме того, в 2024 году планируется открыть станцию «Улица Генерала Тюленева» строящейся Троицкой линии.

По улице проходят следующие автобусные маршруты (от Профсоюзной улицы):
 до Ленинского проспекта и станции метро «Тропарёво» — е10, 227, 281, 553;
 до улицы Академика Варги — с14 (до конечной остановки «МФЦ Тёплый Стан»;
 до улицы Академика Варги, далее — по проектируемому проезду № 6259 и обратно по улице Академика Виноградова до Профсоюзной улицы — 444;
 по улице Генерала Тюленева — 540 (односторонний маршрут).
Маршруты и их номера могут измениться в связи с планируемым запуском маршрутной сети «Магистраль» в ЮЗАО, ЗАО и ТиНАО.

Примечания

Литература 
  (обл.)

Ссылки 
 
 Схема улицы